Abendfrieden steht für:

 Haus Abendfrieden in Hannover, denkmalgeschütztes Gebäude in Kirchrode, siehe Alt-Bethesda (Hannover)
 Haus Abendfrieden in Wuppertal-Oberbarmen, denkmalgeschützte Villa in Wichlinghausen
 Abendfrieden, Kriminalroman von Monika Buttler, erschienen 2005